Войны хаоса и порядка Онлайн () — бесплатная ММОРПГ видеоигра, разработанная компанией Gameloft для Microsoft Windows, Windows Phone, iOS, и Android устройства. Игра впервые была опубликована на iOS 27 апреля 2011, на Android — 27 июня 2012, а для Windows 8.1 и Windows Phone — 10 июля 2013. Следующая часть Order & Chaos 2: Redemption вышла осенью 2015. Игра сильно вдохновлена World of Warcraft.

История 
Премьера состоялась в Канаде 4 октября 2010, а первая версия игры выпущена 27 апреля 2011 с первоначальной ценой 5,49€. В первые 20 дней, компания Gameloft заработала 1 млн долларов. Была доступна по подписке. Загрузка игры с 6 августа 2014 стала окончательно бесплатной. А вместо подписки ввели особую валюту — руны, которые до некоторого времени можно было получить только покупкой за реальные деньги.

Критика 
Игра получила в целом положительные отзывы на сайте Metacritic.

Системные требования 
 iOS 7.1.2 или более поздняя (Совместим с iPhone, iPad, iPod)
 Android 3.0 или более поздняя
 Windows 10, Windows 8.1, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8 и 8.1:
 архитектура — ARM, x86, x64.
 Процессор с тактовой частотой 1 ГГц;
 500 МБ ОЗУ.

Примечания

Ссылки 
 
 База знаний Order & Chaos Online
 Форум Gameloft по игре
 
 
 Order & Chaos Online (O&CO) на сайте mmorpg.com
 
 

Компьютерные игры 2011 года
MMORPG в жанре фэнтези
Игры для iOS
Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра